Krispijn is de naam van twee wijken aan de Krispijnseweg in Dordrecht:

 Oud-Krispijn;
 Nieuw-Krispijn